Чернояров Николай Андреевич (10 декабря 1899 года, д. Русиново, Смоленская губерния — ?) — участник Великой Отечественной войны, гвардии полковник, командующий бронетанковых и механизированных войск 24-й, 38-й, 40-й, 32-й армии.

Биография 
Николай Андреевич родился 10 декабря 1899 года в деревне Русиново Юхновского уезда Смоленской губернии.

Гражданская война 
24 января 1919 года добровольцем вступил в ряды Красной Армии, попал в 4-й отдельный стрелковый батальон войск железнодорожной обороны. Через пол года переведён в 43-й отдельный стрелковый батальон 13-ого Астраханского стрелкового полка. После окончания 8-х Астраханских пехотно-пулеметных курсах комсостава РККА с сентября 1920 по ноябрь 1921 г. был назначен командиром пулемётного взвода, затем с апреля 1922 года командиром роты и начальником пулеметной команды 199-го стрелкового полка в г. Уфа.

Межвоенное время 
В июле 1922 года был назначен начальником пулемётной команды 2-го Симбирского стрелкового полка 1-й Казанской стрелковой дивизии. После обучения на курсах усовершенствования командного состава «Выстрел» с сентября 1924 года, был назначен командиром пулеметной роты 3-го стрелкового полка 1-й Казанской дивизии, а затем с октября 1927 года командиром батальона.

После окончания курсов технического усовершенствования начальствующего состава при Военно-технической академии с августа 1931 года был назначен командиром танкового батальона Северо-Кавказского ВО. С октября 1931 года назначен помощником начальника Зерноградских автотракторных мастерских по хозяйственной части (1-й танковый батальон). С апреля 1932 года преподавал автобронетанковое дело на кавказских курсах усовершенствования командного состава в городе Новочеркасск. 

В 1934 году заочно обучался в Военной академии им. М.В. Фрунзе. 16 августа 1938 года получил звание полковника. С апреля 1941 года был командиром 147-го отдельного танкового полка 103-й мотострелковой дивизии города Ворошиловск.

Участие в Великой Отечественной войне 
В данной должности встретил начало Великой Отечественной войны. Участвовал в Смоленском сражении. С августа 1941 года был назначен командиром 206-го отдельного танкового полка, в составе которого участвовал в Ельнинской операции, в начале октября принял командование 688-м мотострелковым полком 103-й мотострелковой дивизии. Близ деревни Ельня и деревни Деньково по Волоколамскому шоссе провел с полком ряд успешных боёв. С 23 октября 1941 года был назначен заместителем командира 23-й танковой бригады 16-й армии, в составе которой участвовал в Московской битве. С 11 декабря 1941 года назначен командиром 17-й отдельной танковой бригады 16-й армии. 20 декабря 1941 года участвовал в Клинско-Солнечногорской операции. Под командованием генерал-майора М.Е. Катукова преследовал противника от станции Снегири до станции Волоколамск, затем успешно вёл бои близ станций Шаховская и Середа. Командиром данной бригады был до 24 апреля 1942 года.

С августа 1942 года был назначен заместителем командующего 24-й армии по танковым войскам. В составе войск Донского и Сталинградского фронтов участвовал в Сталинградской битве, в Курской битве. С сентября 1943 года был назначен заместителем командира 3-го гвардейского танкового корпуса 1-го Украинского фронта. Участвовал в битве за Днепр. С декабря 1943 года был назначен командующим бронетанковыми и механизированными войсками 38-й армии. Участвовал в Житомирско-Бердичевской операции. С января 1944 года стал командующим бронетанковыми и механизированными войсками 40-й армии 1-го Украинского фронта, а с апреля - 32-й армии Карельского фронта. Участвовал в Свирско-Петрозаводской операции.

После войны
С августа 1945 года был назначен заместителем командира 1-го танкового корпуса польского войска. В ноябре 1945 года отозван в Москву. С января 1946 года назначен заместителем командира 34-й гвардейской механизированной дивизии Одесского военного округа. С сентября 1947 года стал заместителем командира по бронетанковым войскам 27-го стрелкового корпуса Прикарпатского военного округа.

В январе 1955 года был уволен в запас.

Награды 
 Орден Красной Звезды — 14.02.1943;
 Медаль «За оборону Москвы» — 01.05.1944;
 Орден Красного Знамени — 25.08.1944;
 Орден Красного Знамени — 03.11.1944;
 Медаль «За оборону Сталинграда» — 22.12.1944;
 Орден Ленина — 21.02.1945;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» — 09.05.1945;
 Орден Красного Знамени — 29.06.1945;
 Орден Красного Знамени — 20.06.1949.

Примечания

Литература 
 
 
Участники Великой Отечественной войны